Hierba de las moscas puede referirse a:
 el nombre común de la planta Phlomis herba-venti; o
 el nombre común de la planta Silene borderei.